licznik (elektronika)
 licznik (matematyka)
 licznik (językoznawstwo)

Zobacz też 

 licznik energii elektrycznej
 licznik ciepła (ciepłomierz)
 gazomierz
 wodomierz
 zdalny odczyt liczników energii elektrycznej, ciepłomierzy, gazomierzy, wodomierzy

 licznik Geigera-Müllera
 licznik scyntylacyjny
 licznik odwiedzin strony WWW
 licznik rozkazów
 licznik rowerowy
 licznik rewersyjny
 licznik Johnsona
 licznik pierścieniowy

de:Zähler